Соревнования в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в технической программе соло прошли 12 и 13 июля.

Результаты 
Квалификация началась 12 июля в 11:00.

Финал начался 13 июля в 19:00.

Зелёным отмечены финалистки

Примечания 

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019